(traduisible en français par pivot ou point d'appui) est un mot latin pouvant renvoyer à :
 Mikoyan-Gourevitch MiG-29, un avion de chasse russe dont le code OTAN est Fulcrum ;
 Fulcrum Media Finance, une société de production de cinéma et de télévision basée au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, sous-traitante de See-Saw Films ;
 Fulcrum Wheels, un équipementier italien de l'industrie du cycle ;
 Fulcrum, une sculpture urbaine de Richard Serra installée à Londres, Broadgate (1987) ;
 Fulcrum, une organisation d'espionnage de la série Chuck (2007-2012) ;
 dans la série télévisée The Blacklist, le Fulcrum est un dossier contenant des informations sur l'activité criminelle d'un groupe secret, la Cabale, composé de personnes puissantes qui agissent en dehors de tout cadre légal pour atteindre leurs propres objectifs. Le Fulcrum apparaît à l' de la  (Saison 2 de The Blacklist).
 dans la saison 1 de la série d'animation Star Wars Rebels, Fulcrum est l'alias utilisé par Ahsoka Tano.
 dans la trilogie de science-fiction "La Terre Fracturée" de N. K. Jemisin, le Fulcrum est un Ordre paramilitaire créé par l'Antique Sanze, dont le quartier général se trouve à Lumen, principale cité de la Terre. Deux Fulcrums satellites sont également situés en Arctique et en Antarctique. Ce sont des lieux d'apprentissage, de regroupement et de contrôle des orogènes, une variété humaine qui présente la particularité d'interagir avec les forces tectoniques.